Laodicée (en grec ancien  / Laodíkeia ; en latin ) est le nom de plusieurs villes de l’empire séleucide, ainsi dénommées en l’honneur des reines Laodicé. Parmi ces villes figurent :
 Laodicée du Lycos en Carie, en Lydie ou en Phrygie, près de l'actuelle Denizli en Turquie, fondée par Antiochos II, c'est la Laodicée du Nouveau Testament ;
 Laodicée de Syrie, actuelle Lattaquié, fondée par Séleucos I ;
 Laodicée de l’Oronte ou Laodicée du Liban à environ 25 km au sud-ouest de Homs en Syrie proche de la frontière libanaise, c'est le site de Qadesh (Tell Nebi Mend) ;
 Laodicée du Pont, actuelle Ladik en Turquie ;
 Laodicée la Brûlée en Anatolie centrale, près d'Iconium (l'actuelle Konya en Turquie) ;
 Laodicée de Médie ou Laodicée de Perse, actuelle Nahavand en Iran ;
 Laodicée de Phénicie, nom porté un temps par Beyrouth après sa mise à sac par Diodote Tryphon (140 av. J.-C.).